Numele Miess (Mieß) se poate referi la:
 Friedrich Mieß,  pictor din Transilvania.
 Gerda Mieß, poetă germană din Transilvania.